Jobst Edmund von Brabeck ist der Name folgender Personen:

 Jobst Edmund von Brabeck (1619–1702), Fürstbischof von Hildesheim
 Jobst Edmund von Brabeck († 1728), Domherr in Paderborn und Hildesheim
 Jobst Edmund von Brabeck (1660–1732), Domscholaster in Hildesheim und Domherr in Münster
 Jobst Edmund von Brabeck (Drost) (nach 1700–1767), Drost zu Liebenburg
 Jobst Edmund von Brabeck (nach 1730–1780), kurmainzischer Geheimer Rat